L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 13 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Karolína Plíšková remporte l'épreuve de simple, Abigail Spears et Katarina Srebotnik celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Britannique Johanna Konta, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro et de la Russe Svetlana Kuznetsova. Elles sont respectivement remplacées par Irina-Camelia Begu, Mónica Puig et Laura Siegemund.

Lauréates 
Karolína Plíšková remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Caroline Wozniacki.

En double, Abigail Spears et Katarina Srebotnik remportent le titre en battant en finale Olga Savchuk et Yaroslava Shvedova. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Doha
Sport au Qatar en 2017
Tennis en février 2017